Памятник «Раскрытая книга» — это памятный символ, установленный в Санкт-Петербурге на Университетской набережной напротив здания СПбГУ. Другое название — «Послание через века». Торжественное открытие памятника состоялось 25 октября 2002 года, в канун празднования 300-летнего юбилея города и 265-й годовщины Василеостровского района.

Внешний вид 
Памятник выполнен из серого гранита в виде раскрытой книги размером 365х240х90 см, на страницах которой выбит фрагмент поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».

Создатели 
Авторство проекта памятника принадлежит члену правления Союза художников России Эвелине Соловьевой, архитектору Олегу Романову, искусствоведу Абраму Раскину и ПО «Возрождение».

Примечания 

Здания и сооружения Василеостровского района
Памятники Санкт-Петербурга
Здания и сооружения, построенные в 2002 году в Санкт-Петербурге